Гран-при Марокко () — один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года. Входил в официальный чемпионат мира Формулы-1 только в одном сезоне. Победу в Гран-при Марокко 1958 года одержал пилот Vanwall Стирлинг Мосс.

Кроме того, до 1958 года на территории Марокко было проведено 13 Гран-при. Первые Гран-при носили название Гран-при Касабланки, поэтому Гран-при Марокко 1958 года был проведен под названием VII Grand Prix du Maroc.

Победители Гран-при 
Розовым цветом помечены Гран-при, не входившие в официальный чемпионат мира Формулы-1.

Марокко